Ранчо лос Абуелос има више значења:

 Ранчо лос Абуелос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо лос Абуелос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику